Лич, Уильям Элфорд (1790—1836) — английский зоолог
 Лич, Уильям Джон (1881—1968) — ирландский живописец-неоимпрессионист, мастер пленэрного портрета и жанровых композиций.
 Лич, Уильям (офицер Канадской армии)